Statsråd kan have to betydninger: Statsrådet er i flere lande navnet på et regeringsorgan med forskellige funktioner i de forskellige lande. Samtidig kan statsråd være en titel for et medlem af disse organer (som da består af statsråder).

Regeringsorganer
 Statsrådet – regeringsorgan i Danmark siden 1848.
 Gehejmekonseil (eller Gehejmestatsrådet) i Danmark fra 1660 til 1848.
 Statsrådet (Finland)
 Statsrådet (Frankrig) – regeringsorgan der behandler juridiske spørgsmål for Frankrigs regering
 Statsrådet (Norge)
 Statsrådet (Rusland) – regeringsorgan der rådgiver Ruslands præsident
 Statsrådet (Storbritannien)

Titler for personer
 Statsråd (Norge) – titel for et medlem af Statsrådet
 Statsråd (Sverige) – i dag titel for et medlem af Sveriges regering, før 1974 benævnelse for et medlem af Statsrådet

Se også
 Statsrådets Retsudvalg
 Statsrådsrækkefølge
 Etatsråd